«Немецкая литература о Лиге Наций, 1917—1925» () — книга, представляющая собой библиографический сборник немецкоязычных работ о деятельности Лиги Наций, изданная под редакцией прусских библиотекарей Фрица Юнтке и Ханса Свейструпа в 1927 году; в книге собраны как монографии, так и журнальные статьи — а также и некоторые газетные заметки.

Описание и история

Критика

Издания и переводы

Примечания

Литература 
 Книги
 
 

 Статьи
 
 
 
 
 
 über den Völkerbund 1917—1925 // Deutsches Schrifttum (1927).
 Zeitschrift für Politik, Jg. 18 (1929), S. 136.
 Europäische Gespräche: Hamburger Monatshefte für auswärtige Politik, Jg. 5, Heft 2 (1927), S. 78.
 Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 22 (1971), S. 198.

Книги по алфавиту
Книги 1927 года
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Политическая литература
Лига Наций